Di seguito una lista di asteroidi dal numero 95001 al 96000 con data di scoperta e scopritore.

95001-95100 

|-
| 95001 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 95002 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 95003 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 95004 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 95005 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 95006 - || 2002 AQ || 5 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 95007 - || 2002 AR || 5 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 95008 Ivanobertini ||  || 4 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95009 - ||  || 4 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95010 - ||  || 6 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 95011 - ||  || 6 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 95012 - ||  || 6 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 95013 - ||  || 6 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 95014 - ||  || 4 gennaio 2002 || Needville
|-
| 95015 - ||  || 8 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 95016 Kimjeongho ||  || 9 gennaio 2002 || Bohyunsan
|-
| 95017 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95018 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95019 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95020 Nencini ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 95021 - ||  || 12 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95022 - ||  || 12 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95023 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95024 Ericaellingson ||  || 8 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95025 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95026 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95027 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95028 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95029 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95030 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95031 - ||  || 13 gennaio 2002 || J. Nomen
|-
| 95032 - ||  || 9 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95033 - ||  || 12 gennaio 2002 || R. A. Tucker
|-
| 95034 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95035 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95036 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95037 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95038 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 95039 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 95040 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 95041 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95042 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95043 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 95044 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95045 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95046 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95047 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95048 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95049 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95050 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95051 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95052 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95053 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95054 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95055 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95056 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95057 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95058 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95059 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95060 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95061 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95062 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95063 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95064 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95065 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95066 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95067 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95068 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95069 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95070 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95071 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95072 ČVUT||  || 15 gennaio 2002 || Kleť
|-
| 95073 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95074 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95075 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95076 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95077 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95078 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95079 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95080 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95081 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95082 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95083 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95084 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95085 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95086 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95087 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95088 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95089 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95090 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95091 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95092 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95093 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95094 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95095 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95096 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95097 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95098 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95099 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95100 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

95101-95200 

|-
| 95101 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95102 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95103 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95104 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95105 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95106 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95107 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95108 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95109 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95110 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95111 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95112 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95113 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95114 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95115 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95116 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95117 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95118 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95119 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95120 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95121 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95122 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95123 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95124 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95125 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95126 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95127 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95128 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95129 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95130 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95131 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95132 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95133 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95134 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95135 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95136 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95137 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95138 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95139 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95140 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95141 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95142 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95143 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95144 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95145 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95146 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95147 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95148 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95149 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95150 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95151 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95152 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95153 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95154 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95155 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95156 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95157 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95158 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95159 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95160 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95161 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95162 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95163 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95164 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95165 - ||  || 12 gennaio 2002 || Nyukasa
|-
| 95166 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95167 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 95168 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95169 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95170 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95171 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95172 - ||  || 11 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95173 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95174 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 95175 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 95176 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95177 - ||  || 14 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95178 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95179 Berkó || 2002 BO || 16 gennaio 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky, Zs. Heiner
|-
| 95180 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 95181 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 95182 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 95183 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95184 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95185 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95186 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95187 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95188 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95189 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95190 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95191 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95192 - ||  || 20 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 95193 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95194 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95195 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95196 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95197 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95198 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95199 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95200 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|}

95201-95300 

|-
| 95201 - ||  || 21 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95202 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95203 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95204 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95205 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95206 - ||  || 25 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 95207 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 95208 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 95209 - || 2002 CW || 2 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95210 - ||  || 3 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 95211 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95212 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95213 - ||  || 1 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95214 - ||  || 6 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95215 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95216 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95217 - ||  || 6 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95218 - ||  || 8 febbraio 2002 || J. Nomen
|-
| 95219 Borgman ||  || 8 febbraio 2002 || Needville
|-
| 95220 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 95221 - ||  || 8 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95222 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95223 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95224 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95225 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95226 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95227 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95228 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95229 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95230 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95231 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95232 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95233 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95234 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95235 - ||  || 11 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95236 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95237 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95238 - ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 95239 - ||  || 6 febbraio 2002 || R. A. Tucker
|-
| 95240 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95241 - ||  || 6 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95242 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95243 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95244 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95245 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95246 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95247 Schalansky ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95248 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95249 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95250 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95251 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95252 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95253 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95254 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95255 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95256 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 95257 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95258 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95259 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95260 - ||  || 13 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95261 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95262 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95263 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95264 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95265 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95266 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95267 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95268 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95269 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95270 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95271 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95272 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95273 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95274 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95275 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95276 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95277 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95278 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95279 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95280 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95281 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95282 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95283 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95284 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95285 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95286 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95287 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95288 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95289 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95290 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95291 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95292 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95293 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95294 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95295 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95296 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95297 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95298 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95299 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95300 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|}

95301-95400 

|-
| 95301 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95302 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95303 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95304 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95305 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95306 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95307 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95308 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95309 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95310 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95311 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95312 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95313 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95314 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95315 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95316 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95317 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95318 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95319 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95320 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95321 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95322 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95323 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95324 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95325 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95326 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95327 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95328 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95329 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95330 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95331 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95332 - ||  || 9 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 95333 - ||  || 14 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95334 - ||  || 14 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95335 - ||  || 3 febbraio 2002 || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 95336 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95337 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95338 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95339 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95340 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95341 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95342 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95343 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95344 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95345 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95346 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95347 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95348 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95349 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95350 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95351 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95352 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95353 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95354 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95355 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95356 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95357 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95358 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95359 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95360 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95361 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95362 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95363 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95364 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95365 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95366 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95367 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95368 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95369 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95370 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95371 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95372 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95373 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95374 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95375 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95376 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95377 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95378 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95379 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95380 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95381 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95382 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95383 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95384 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95385 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95386 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95387 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95388 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95389 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95390 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95391 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95392 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95393 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95394 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95395 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95396 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95397 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95398 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95399 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95400 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|}

95401-95500 

|-
| 95401 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95402 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95403 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95404 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95405 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95406 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95407 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95408 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95409 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95410 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95411 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95412 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95413 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95414 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95415 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95416 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95417 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95418 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95419 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95420 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95421 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 95422 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95423 - ||  || 9 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95424 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95425 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95426 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95427 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95428 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95429 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95430 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95431 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95432 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95433 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95434 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95435 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95436 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95437 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95438 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95439 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95440 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95441 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95442 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95443 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95444 - ||  || 14 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95445 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95446 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 95447 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95448 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95449 Frederickgregory ||  || 7 febbraio 2002 || M. W. Buie
|-
| 95450 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 95451 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95452 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95453 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 95454 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95455 - ||  || 10 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 95456 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95457 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95458 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95459 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95460 - || 2002 DR || 17 febbraio 2002 || J. M. Roe
|-
| 95461 - ||  || 21 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 95462 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95463 - ||  || 16 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 95464 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95465 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95466 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95467 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95468 - ||  || 20 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 95469 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 95470 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 95471 - || 2002 EE || 3 marzo 2002 || G. Hug
|-
| 95472 - ||  || 5 marzo 2002 || Farpoint
|-
| 95473 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95474 Andreajbarbieri ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95475 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95476 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95477 - ||  || 14 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95478 - ||  || 14 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95479 - ||  || 3 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95480 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95481 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95482 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95483 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95484 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95485 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95486 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 95487 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 95488 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95489 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95490 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95491 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95492 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95493 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95494 - ||  || 11 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95495 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95496 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95497 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95498 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95499 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 95500 - ||  || 11 marzo 2002 || LINEAR
|}

95501-95600 

|-
| 95501 - ||  || 11 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95502 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95503 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95504 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95505 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95506 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95507 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95508 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95509 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95510 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 95511 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95512 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95513 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95514 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95515 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95516 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95517 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95518 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95519 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95520 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95521 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95522 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95523 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95524 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95525 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95526 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95527 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95528 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95529 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95530 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95531 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95532 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95533 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95534 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 95535 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95536 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95537 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95538 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95539 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95540 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95541 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95542 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95543 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95544 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95545 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95546 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95547 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95548 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95549 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95550 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95551 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95552 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95553 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95554 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95555 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95556 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95557 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95558 - ||  || 11 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95559 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95560 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95561 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95562 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95563 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95564 - ||  || 6 marzo 2002 || CSS
|-
| 95565 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95566 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95567 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95568 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 95569 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 95570 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95571 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95572 - ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95573 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95574 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95575 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95576 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95577 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95578 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95579 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95580 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95581 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95582 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95583 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95584 - ||  || 19 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95585 - ||  || 20 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95586 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95587 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95588 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95589 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95590 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95591 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95592 - ||  || 17 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95593 Azusienis ||  || 16 marzo 2002 || MAO
|-
| 95594 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95595 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95596 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95597 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95598 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95599 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95600 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|}

95601-95700 

|-
| 95601 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95602 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95603 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95604 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95605 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 95606 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95607 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95608 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95609 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95610 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95611 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 95612 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 95613 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95614 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95615 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 95616 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95617 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95618 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95619 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95620 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95621 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95622 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95623 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95624 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 95625 - ||  || 8 aprile 2002 || M. W. Buie, A. B. Jordan, J. L. Elliot
|-
| 95626 - ||  || 13 aprile 2002 || Mauna Kea
|-
| 95627 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95628 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95629 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 95630 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 95631 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 95632 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95633 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95634 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95635 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 95636 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95637 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 95638 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95639 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 95640 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95641 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95642 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95643 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95644 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95645 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95646 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95647 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95648 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95649 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95650 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95651 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95652 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95653 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 95654 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95655 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95656 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95657 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95658 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95659 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95660 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95661 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95662 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95663 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95664 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95665 - ||  || 13 aprile 2002 || Needville
|-
| 95666 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95667 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95668 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 95669 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 95670 - ||  || 14 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 95671 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 95672 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95673 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95674 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95675 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95676 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95677 - ||  || 12 aprile 2002 || M. White, M. Collins
|-
| 95678 - || 2002 HM || 16 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95679 - || 2002 HX || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95680 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95681 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 95682 - ||  || 19 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 95683 - || 2002 JA || 2 maggio 2002 || R. H. McNaught
|-
| 95684 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95685 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 95686 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95687 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95688 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95689 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95690 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95691 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95692 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95693 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95694 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95695 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95696 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95697 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95698 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95699 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95700 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|}

95701-95800 

|-
| 95701 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95702 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95703 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 95704 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 95705 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95706 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95707 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 95708 - ||  || 17 maggio 2002 || NEAT
|-
| 95709 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 95710 - ||  || 31 ottobre 2002 || Needville
|-
| 95711 - || 2003 AK || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 95712 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 95713 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 95714 - ||  || 12 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 95715 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 95716 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 95717 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 95718 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 95719 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 95720 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 95721 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 95722 - ||  || 3 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 95723 - ||  || 4 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 95724 - ||  || 4 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 95725 - ||  || 6 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 95726 - ||  || 6 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 95727 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 95728 - ||  || 26 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 95729 - ||  || 26 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 95730 - ||  || 20 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 95731 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 95732 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 95733 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 95734 - ||  || 6 marzo 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95735 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95736 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95737 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95738 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95739 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95740 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95741 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95742 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95743 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95744 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95745 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95746 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95747 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95748 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95749 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95750 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95751 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95752 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95753 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95754 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95755 - ||  || 7 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95756 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95757 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95758 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95759 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95760 Protezionecivile ||  || 9 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 95761 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95762 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95763 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95764 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95765 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95766 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95767 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95768 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95769 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95770 - ||  || 10 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95771 Lachat ||  || 9 marzo 2003 || M. Ory
|-
| 95772 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95773 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95774 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95775 - ||  || 10 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95776 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95777 - ||  || 11 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95778 - ||  || 12 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95779 - ||  || 12 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95780 - ||  || 7 marzo 2003 || R. A. Tucker
|-
| 95781 - ||  || 12 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95782 Hansgraf ||  || 24 marzo 2003 || Needville
|-
| 95783 - ||  || 27 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 95784 - ||  || 28 marzo 2003 || G. Masi
|-
| 95785 Csányivilmos ||  || 27 marzo 2003 || K. Sárneczky
|-
| 95786 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95787 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95788 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95789 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95790 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95791 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95792 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95793 Brock ||  || 23 marzo 2003 || CSS
|-
| 95794 - ||  || 25 marzo 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 95795 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95796 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95797 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95798 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95799 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95800 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|}

95801-95900 

|-
| 95801 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95802 Francismuir ||  || 31 marzo 2003 || J. Dellinger
|-
| 95803 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95804 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95805 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95806 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95807 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95808 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95809 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95810 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95811 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95812 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95813 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95814 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95815 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95816 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95817 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95818 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95819 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95820 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95821 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95822 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95823 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95824 Elger ||  || 28 marzo 2003 || CSS
|-
| 95825 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95826 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95827 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95828 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95829 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95830 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95831 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95832 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95833 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95834 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95835 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95836 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95837 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 95838 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95839 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95840 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95841 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95842 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95843 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95844 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 95845 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95846 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 95847 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95848 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95849 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95850 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 95851 Stromvil ||  || 26 marzo 2003 || MAO
|-
| 95852 Leatherbarrow ||  || 31 marzo 2003 || CSS
|-
| 95853 Jamescarpenter ||  || 31 marzo 2003 || CSS
|-
| 95854 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95855 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95856 - ||  || 1 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95857 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95858 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95859 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95860 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95861 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95862 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95863 - ||  || 5 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95864 - ||  || 6 aprile 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 95865 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95866 - ||  || 4 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95867 - ||  || 4 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95868 - ||  || 4 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95869 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 95870 - ||  || 5 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95871 - ||  || 8 aprile 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 95872 - ||  || 5 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95873 - ||  || 6 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 95874 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95875 - ||  || 7 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95876 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95877 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95878 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 95879 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95880 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 95881 - || 2003 HR || 20 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95882 Longshaw || 2003 HW || 21 aprile 2003 || CSS
|-
| 95883 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95884 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95885 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95886 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95887 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 95888 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95889 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95890 - ||  || 24 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95891 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 95892 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95893 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95894 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95895 - ||  || 25 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 95896 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 95897 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95898 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95899 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95900 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|}

95901-96000 

|-
| 95901 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 95902 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95903 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95904 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95905 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95906 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95907 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 95908 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95909 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95910 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95911 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95912 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95913 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95914 - ||  || 29 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95915 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95916 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95917 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95918 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95919 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 95920 - ||  || 30 aprile 2003 || NEAT
|-
| 95921 - ||  || 30 aprile 2003 || J. Broughton
|-
| 95922 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95923 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 95924 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 95925 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 95926 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 95927 - ||  || 3 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 95928 Tonycook ||  || 7 maggio 2003 || CSS
|-
| 95929 - ||  || 8 maggio 2003 || NEAT
|-
| 95930 - ||  || 8 maggio 2003 || NEAT
|-
| 95931 - ||  || 11 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 95932 - ||  || 8 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 95933 - || 2003 KF || 20 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 95934 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 95935 Grego ||  || 25 maggio 2003 || CSS
|-
| 95936 - ||  || 26 maggio 2003 || NEAT
|-
| 95937 - ||  || 28 maggio 2003 || J. Dellinger
|-
| 95938 - ||  || 31 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 95939 Thagnesland ||  || 30 maggio 2003 || J. W. Young
|-
| 95940 - ||  || 1 giugno 2003 || J. Broughton
|-
| 95941 - ||  || 5 giugno 2003 || J. Broughton
|-
| 95942 - ||  || 4 giugno 2003 || J. Broughton
|-
| 95943 - ||  || 9 giugno 2003 || J. Broughton
|-
| 95944 - ||  || 23 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 95945 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 95946 - ||  || 27 giugno 2003 || NEAT
|-
| 95947 - ||  || 1 luglio 2003 || NEAT
|-
| 95948 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 95949 - ||  || 30 luglio 2003 || NEAT
|-
| 95950 - ||  || 30 luglio 2003 || NEAT
|-
| 95951 Ernestopalomba ||  || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 95952 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 95953 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 95954 Bayzoltán ||  || 23 agosto 2003 || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 95955 Claragianni ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 95956 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 95957 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 95958 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 95959 Covadonga ||  || 28 settembre 2003 || J. Lacruz
|-
| 95960 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 95961 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 95962 Copito ||  || 19 novembre 2003 || Begues
|-
| 95963 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 95964 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 95965 - ||  || 27 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 95966 - ||  || 27 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 95967 - ||  || 10 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95968 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95969 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95970 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95971 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95972 - ||  || 12 giugno 2004 || NEAT
|-
| 95973 - ||  || 13 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95974 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95975 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95976 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95977 - ||  || 12 giugno 2004 || LONEOS
|-
| 95978 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95979 - ||  || 15 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95980 Haroldhill ||  || 14 giugno 2004 || CSS
|-
| 95981 - ||  || 13 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 95982 Beish ||  || 19 giugno 2004 || CSS
|-
| 95983 - ||  || 22 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 95984 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95985 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95986 - ||  || 10 luglio 2004 || NEAT
|-
| 95987 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95988 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95989 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 95990 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95991 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95992 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95993 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95994 - ||  || 10 luglio 2004 || CSS
|-
| 95995 - ||  || 10 luglio 2004 || CSS
|-
| 95996 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95997 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95998 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 95999 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 96000 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0095001